Takelot ist der Name folgender Personen:

 Takelot I., 4. ägyptischer Pharao der 22. Dynastie
 Takelot II., ägyptischer Pharao der 22. Dynastie
 Takelot III., ägyptischer Pharao der 23. Dynastie